Die Eredivisie 1962/63 war die siebte Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 27. August 1962 und endete am 16. Juni 1963.

Meister wurde zum vierten Mal PSV Eindhoven. Absteigen mussten Willem II Tilburg und De Volewijckers.

Modus 
Nachdem letzte Saison drei Mannschaften abgestiegen, aber nur eine aufgestiegen war, spielte die Liga mit 14 Mannschaften. An insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde trat jedes Team zwei Mal gegeneinander an. Die letzten zwei Vereine stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte  – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von PSV Eindhoven 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1962/63